Гонки на 6 километров среди женщин в биатлоне на зимних Паралимпийских играх 2018 года прошли 10 марта. В соревнованиях приняли участие 39 спортсменки из 12 стран. Соревнования проводились в трёх классах: стоя, сидя и для спортсменок с нарушением зрения. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Альпензия». Соревнования начались в 10:00 по местному времени (UTC+9).

Медалисты

Соревнования

Сидя

Стоя

С нарушением зрения

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (сидя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (стоя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (нарушение зрения)